Jorge Enrique puede referirse a:

 Jorge Enrique Abello: (1968) actor colombiano.
 Jorge Enrique Adoum: (1926-2009) escritor, político, ensayista y diplomático ecuatoriano.
 Jorge Enrique Alonso: exjugador y actualmente entrenador de fútbol español.
 Jorge Enrique Galán: científico de origen argentino que imparte clases en el Universidad de Yale.
 Jorge Enrique González:  publicista, editor, periodista y encuestador mexicano.
 Jorge Enrique Molina: (1956) extirador colombiano.
 Jorge Enrique Perrén (hijo): (1939-2007) militar argentino.
 Jorge Enrique Pulido: (1945) programador, director y periodista de televisión Colombiano.
 Jorge Enrique Ramírez Vásquez: político colombiano.
 Jorge Enrique Robledo: (1950) arquitecto, profesor y político colombiano.
 Jorge Enrique Velarde: (1856-1879) militar peruano que participó en la Guerra del Pacífico.
 Jorge Enrique Vidt: oficial argentino en la lucha por la independencia en el norte del país.